Secret Agent X-9 – striscia a fumetti statunitense
 Secret Agent X-9 – serial cinematografico del 1937
 Secret Agent X-9 – serial cinematografico del 1945